Упориште може бити:

 Упориште, положај некога или нечега који има свој утемељен став
 Упориште (роман), роман Стивена Кинга